Shih ist der Familienname folgender Personen:

 Shih (Komponist) (* 1950), österreichischer Komponist
 Connie Shih, kanadische Pianistin 
 Shih Hsin-yuan (* 2000), taiwanische Tennisspielerin
 Hsio Wen Shih, chinesischer Jazzkritiker und Architekt
 Joseph Shih (1926–2021), chinesischer Jesuit und Hochschullehrer an der Päpstlichen Universität Gregoriana
 Shih Kien (1913–2009), taiwanischer Schauspieler

 Shih Ming-teh (* 1941), taiwanischer Politiker und Bürgerrechtler
 Stan Shih (* 1944), taiwanischer Unternehmer